Олайбар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульцамальдеа. Занимает площадь 15,72 км². Население — 203 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

В состав муниципалитета входят 4 совета и 3 населенных пункта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Oláibar

Муниципалитеты Наварры